Silver Age může být:

 Silver Age (komiks) – komiks od vydavatelství DC Comics (2000)
 Silver Age (album) – album hudebníka Boba Moulda (2012)
 Billy Name: The Silver Age – fotografická kniha od Billyho Namea (2014)